Biafada steht für:

 Biafada (Sprache)
 Biafada (Volk)